IFBB steht für:

 IFBB Pro League, US-amerikanischer Bodybuilding-Profiverband
 International Federation of Bodybuilding & Fitness, internationaler Bodybuilding- und Fitness-Amateurverband 

Abkürzung